Viggesgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viggesgrunden (söder om Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Viggesgrunden (söder om Rosala, Kimitoön), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar